Harald Lange ist der Name folgender Personen:

* Harald Lange (Fotograf) (* 1938), Fotograf und Autor
 Harald Lange (Sportwissenschaftler) (* 1968), Professor an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg